František Ladislav Rieger (1818—1903), homme politique, économiste et journaliste tchèque
  (?–[?]), pianiste allemand
 Fritz Rieger (1910–1978), chef d'orchestre allemand ;  
 Joy Rieger (1994-), actrice israélienne ;  
 Max Rieger (né en 1946), skieur alpin allemand
  (1943, 2006), zoologue autrichien 
 Silvia Rieger (née en 1970), athlète allemande (400 mètres haies)
 Wilhelm Rieger (1878–1971), économiste allemand

 Sabine Günther, née Rieger (née en 1963), athlète est-allemande (sprint court)
 Nicole Humbert, née Rieger (née en 1972), athlète allemande (saut à la perche)
 Rieger Orgelbau  entreprise de facture d'orgues

Voir aussi 
 

Patronyme allemand

de:Rieger (Familienname)